Az 1993-1994-ik évi bajnokságot a Vác FC-Samsung nyerte a Kispest Honvéd és Békéscsabai Előre FC előtt. A 16 csapatos mezőnyből kiesett az MTK és a Haladás VSE, míg osztályzót játszott a Siófok és a Sopron. A legnagyobb átlagnézőszámmal ebben a bajnoki szezonban a Ferencváros büszkélkedhetett, második a Békéscsaba, míg harmadik a Sopron csapata volt. A győzelem ebben a szezonban még 2 pontot ért.

Meglepetésre a Csank János edző által összekovácsolt egységes váci csapat lett a bajnok, de jól szerepelt a Pásztor József által vezetett Békéscsaba is, az utolsó fordulókban elszenvedett vereségek miatt lett harmadik, de a viharsarki csapat lőtte a legtöbb gólt, és a legkevesebbet is kapta. Negatív szenzáció az MTK kiesése volt.
Feljutott a Nagykanizsai Olajbányász SE és a Stadler FC.

Osztályozók:

 EMDSZ Soproni LC - FC Hatvan 2:0, 0:2, tizenegyesekkel 4:2.
 Siófoki Bányász SE - Zalaegerszegi TE 4:3, 0:6.

A végeredmény 

A bajnok Vác FC-Samsung játékosai
Koszta János k.(29),  Puglits Gábor (27), Nagy Tibor (27), Hahn Árpád (30), Aranyos Imre (26), Nyilas Elek (29), Kriska Gábor (27), Víg Péter (21), Romanek János (26), Répási László (13), Füle Antal (25).
 Játszott még: Simon Antal (21), Szedlacsek István (18), Kasza István (14), Miovecz Zoltán (11), Jurij Molnár (11), Dzurják József (10), Sallai Tibor (5), Szalai Attila (5), Burzi Attila (4), Nyikos József (4), Schwarcz Zoltán (3), Bereczki Péter (2), Hámori István (1), Kelemen Zsolt (1).
Edző: Csank János

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Nézőszám

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 A magyar bajnokságok nézőszámstatisztikái 1987-1999 között
 Nemzeti sport

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok